Ветерн може да се отнася за няколко различни езера в Швеция:

 Ветерн – едно от десетте най-големи езера в Швеция
 Ветерн, Вермдьо – Ветерн, община Вермдьо, Швеция
 Ветерн, Сторфорш – Ветерн, община Стурфорш, Швеция

Вижте също 
 пояснителната страница Ветрен